Córrego do Povo é um córrego brasileiro do estado de São Paulo. Nasce no município de Bom Jesus dos Perdões e é um afluente do rio Atibainha.

Povo
Bom Jesus dos Perdões